Iiris Aaltio – economista finlandese
 Panu Aaltio – musicista finlandese
 Sampsa Aaltio – politico finlandese